Крюэзиу может означать:

  — село в коммуне  в Албании.
 Крюэзиу, Исмет-бей (1889—1952) — албанский политический деятель.
 Крюэзиу, Хекуран (род. 1993) — косоварский футболист.